Оберлига 1987—1988 — 41-й чемпионат ГДР по футболу. Чемпионом того сезона стал «Динамо» из Берлина. Турнир стартовал 8 августа 1987 года, а завершился 28 мая 1988 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика Висмут Ауэ в сезоне 1987/88 
 Статистика Галлешер Хеми в сезоне 1987/88 
 Статистика Ганза в сезоне 1987/88 
 Статистика Динамо (Берлин) в сезоне 1987/88 
 Статистика Динамо (Дрезден) в сезоне 1987/88 
 Статистика Карл-Маркс-Штадт в сезоне 1987/88 
 Статистика Карл Цейсс в сезоне 1987/88 
 Статистика Локомотив (Лейпциг) в сезоне 1987/88 
 Статистика Магдебург в сезоне 1987/88 
 Статистика Рот-Вайсс (Эрфурт) в сезоне 1987/88 
 Статистика Унион (Берлин) в сезоне 1987/88 
 Статистика Форвертс (Франкфурт) в сезоне 1987/88 
 Статистика Шталь Бранденбург в сезоне 1987/88 
 Статистика Шталь Риза в сезоне 1987/88 
 Статистика игроков в сезоне 1987/88 
 Оберлига Германии по футболу 1987/88 на rsssf 
 Результаты матчей Оберлиги Германии по футболу 1987/88 на rsssf 
 Оберлига Германии по футболу 1987/88 на calcio.com 

ГДР
ГДР
1987/1988